Gli abitanti di Mantova

Persone 
 Adelchi-Riccardo Mantovani –  pittore italiano
 Agostino Mantovani – politico italiano
 Alberto Mantovani – ex calciatore italiano, di ruolo difensore 
 Alberto Mantovani – medico immunologo
 Aldo Mantovani detto Bubbolo – fantino italiano
 Alessandro Mantovani – pittore e decoratore italiano
 Andrea Mantovani –  calciatore italiano, di ruolo difensore
 Annunzio Paolo Mantovani – direttore d'orchestra e arrangiatore italiano
 Antonio Mantovani (1838-1894) – patriota e garibaldino italiano
 Bruno Mantovani (1974) – compositore francese
 Cesare Mantovani – politico e giornalista italiano
 Claudio Mantovani – ex calciatore italiano
 Dario Mantovani – ex ciclista italiano
 Dino Mantovani – scrittore italiano
 Domenico Mantovani – cantante melodico emiliano anche conosciuto come Mister Domenico
 Enrico Mantovani – imprenditore ed ex dirigente sportivo italiano, ex-presidente della squadra di calcio della Sampdoria
 Enzo Mantovani – ingegnere e imprenditore italiano
 Giovanni Mantovani – ex ciclista su strada e pistard italiano
 Iridio Mantovani (1899-1936) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare 
 Lucrezia Mantovani (1984) – politica italiana
 Luigi Mantovani – pittore italiano
 Maria Domenica Mantovani – religiosa italiana, cofondatrice delle Piccole suore della Sacra Famiglia
 Maria Laura Mantovani (1965) – politica italiana
 Mario Mantovani – musicista e politico, deputato del Regno d'Italia 
 Mario Mantovani – politico di Forza Italia
 Mario Mantovani – anarchico, partigiano e pubblicista italiano
 Marisa Mantovani – attrice e commediografa italiana
 Martín Mantovani – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Mauro Mantovani (1966) – accademico e filosofo italiano
 Nadia Mantovani – ex terrorista delle Brigate Rosse
 Nicoletta Mantovani – seconda moglie del tenore Luciano Pavarotti
 Paolo Mantovani – imprenditore e dirigente sportivo italiano, storico presidente della squadra di calcio della Sampdoria
 Ramon Mantovani – politico di Rifondazione Comunista
 Roberto Mantovani – attore, attore teatrale e regista italiano
 Roberto Mantovani – geologo e violinista italiano
 Rodolfo Mantovani – attore italiano
 Rosina Mantovani Gutti – pittrice italiana
 Sergio Mantovani – ex pilota di Formula 1
 Silvio Mantovani – politico italiano
 Valerio Mantovani – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Vera Mantovani – ex schermitrice italiana
 Vico Mantovani – ingegnere e politico italiano
 Vincenzo "Cencio" Mantovani – ciclista su strada e pistard italiano
 Vittorino Mantovani – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Walter Mantovani, conosciuto come Mantovani II – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante

Vini 
 Colli Morenici Mantovani del Garda bianco
 Colli Morenici Mantovani del Garda rosso o rosato
 Garda Colli Mantovani Cabernet
 Garda Colli Mantovani Cabernet Riserva
 Garda Colli Mantovani Chardonnay
 Garda Colli Mantovani Merlot
 Garda Colli Mantovani Merlot riserva
 Garda Colli Mantovani Pinot Bianco
 Garda Colli Mantovani Pinot grigio
 Garda Colli Mantovani Sauvignon
 Garda Colli Mantovani Tocai Italico
 Garda Colli Mantovani bianco
 Garda Colli Mantovani rosato (Chiaretto)
 Garda Colli Mantovani rosso (Rubino)
 Lambrusco Mantovano

Altro 
 Ciccioli mantovani – prodotto alimentare
 Memorial Vincenzo Mantovani  – corsa in linea di ciclismo su strada